Лос Симијентос има више значења:

 Лос Симијентос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Симијентос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Симијентос (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Симијентос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Симијентос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Симијентос, Лас Минас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос, Лос Симијентос де Ескивел (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос, Лос Симијентос дел Мангал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Симијентос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Симијентос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Симијентос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Симијентос (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Симијентос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Симијентос (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику